Tadotsu (jap. ) bezeichnet:
 Tadotsu (Kagawa), eine Stadt in der Präfektur Kagawa
 Tadotsu (Han), ein Lehen mit dieser als Hauptstadt